Râul Mogoșu se poate referi la:

 Râul Mogoșu, Lotrioara
 Râul Mogoșu, Teleajen
 Râul Mogoșu, Geoagiu
 Râul Mogoșu, Vidruța

Vezi și 
 Mogoș (dezambiguizare)
 Râul Mogoș (dezambiguizare)